Ujumqin peut désigner : 

Ujumqin (mouton) : une race de moutons mongole
Ujumqin (cheval) : une race de chevaux mongole
Ujumqin (vache) : une race de bovins mongole